13. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – ogólnoafrykańskie zawody lekkoatletyczne, które zostały zorganizowane w sierpniu 2002 w Tunisie. Areną zmagań sportowców był stadion 7 listopada w Radisie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2002 w lekkoatletyce
2002
Lekkoatletyka w Tunezji
2002 w Afryce
Sport w Tunisie
Historia Tunisu